Василий Васильевич Веселов:
 Веселов, Василий Васильевич (1925—1968) — участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы. 
 Веселов, Василий Васильевич (1940—2005) — советский и казахстанский гидрогеолог, доктор технических наук, профессор.